Vetere ist der Familienname folgender Personen:

 Giovanni Vetere (* 1940), deutscher Künstler
 Mischa Vetere (* 1967), Schweizer Schriftsteller, Dichter
 Ugo Vetere (1924–2013), italienischer Politiker (PCI), Bürgermeister von Rom